Ashmunella carlsbadensis är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1932. Ashmunella carlsbadensis ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
carlsbadensis